The Silences Of The Palace () — музика до однойменного фільму.

Список пісень 
 Amal Hayeti (03:36)
 Leçon de oud (01:40) 
 Lessa Faker (03:29)
 Bachraf Mazmoum (03:05) 
 Elegie (01:47)
 Danse I (01:45) 
 Fougue Echajera (01:36) 
 Notes (00:25)
 Tâalila (02:17)
 Vocalises, cris de douleurs (01:37) 
 Danse II (04:41)
 Ghanili Cheouï Cheouï (03:07)
 Bachraf (04:37)
 Elegie (02:09)
 Theme-Alia (02:07)

Примітки